Zaratustra hace referencia a la castellanización del nombre del profeta persa Zarazushtra, que los griegos llamaban Zoroaster. También puede aludir a:
Literatura
 Nombre del personaje del libro Así habló Zaratustra del filósofo Friedrich Nietzsche.
 Seminario El Zaratustra de Nietzsche del psiquiatra Carl Gustav Jung, en alusión al anterior.
 Nombre de un personaje del libro Luces de bohemia del dramaturgo Ramón María del Valle-Inclán.

Música
 Así habló Zaratustra,  poema sinfónico de Richard Strauss.
 Zarathustra, álbum del grupo de rock progresivo Museo Rosenbach.